AUTH ist eine Abkürzung für: 
 die Aristoteles-Universität Thessaloniki

Auth ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Auth (1914–1995), deutscher Landtagspolitiker (Hessen) (SPD)
 Joachim Auth (1930–2011), deutscher Physiker
 Senta Auth (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Tom Auth (* 1968), US-amerikanischer Ruderer
 Tony Auth († 2014), US-amerikanischer Karikaturist und Comiczeichner

Siehe auch:
 Aut
 Aud

Abkürzung